SK Dnipro-1 er en professionel ukrainsk fodboldklub fra Dnipro.

Historiske slutplaceringer

Klubfarver

Nuværende trup
Pr. 8. juli 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
  Officiell
 Premjer-liha officiell

Fodboldklubber i Ukraine
Etableret i 2017